Messier 108, spiralna galaksija u zviježđu Veliki medvjed
 M-108 (autoput u Michiganu, SAD)
 M108 Howitzer
 HMS Grimsby (M108), minolovac u Britanskoj mornarici